Ez a lista a Olaszország vasútvonalait sorolja fel.

Források

Vasúttal kapcsolatos listák

Olaszországgal kapcsolatos listák